Santiago Tenango es un topónimo mexicano que se puede referir a:

 Santiago Tenango (municipio), municipio del estado de Oaxaca;
 Santiago Tenango (Oaxaca), localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior; o
 Santiago Tenango (Puebla), localidad del estado de Puebla.